Dimitri Sidarenko (Wit-Russisch: Дзмітрый Сідарэнка) (Minsk, 24 juli 1973) is een Wit-Russisch voormalig professioneel wielrenner. Hij reed één seizoen voor het Nederlandse Batavus-Bankgiroloterij, maar wist niet te overtuigen en verdween na dit seizoen alweer uit het profwielrennen.

Externe link 
Profiel op dewielersite.net

Sidarenko, Dimitri